Il doppio  del Challenger Varonil Britania Zavaleta 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Nicholas Monroe e Eric Nunez erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Vasek Pospisil e Adil Shamasdin hanno battuto in finale Guillermo Olaso e Pere Riba 7–6(7), 6–0.

Teste di serie 

 Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (primo turno)
 Daniel Garza /  Santiago González (quarti di finale)

 Jamie Delgado /  John Paul Fruttero (quarti di finale) 
 Marcelo Demoliner /  Márcio Torres (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Challenger Varonil Britania Zavaleta 2009